Fossaria humilis är en snäckart som först beskrevs av Thomas Say 1822.  Fossaria humilis ingår i släktet Fossaria och familjen dammsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Dammsnäckor
humilis